Berjozovaja Rosjtsja (plaats), plaats in Rusland
Berjozovaja Rosjtsja (metrostation), station van de metro van Novosibirsk